Восточная — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Восточная — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Восточная — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Восточная — станица в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Восточная — деревня в Мишкинском районе Курганской области.
 Восточная — станция в Тогучинском районе Новосибирской области.

Реки 
 Восточная — река на Сахалине.
 Восточная — река в Республике Коми.
 Восточная — река в Костромской области.

Другое 
 ТЭЦ «Восточная» — теплоэлектростанция Владивостока.